Милан Митић (Београд, 18. август 1939) био је југословенски и српски филмски  глумац и каскадер.  

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1970.-те
|-
| 1971. || Чудо ТВ филм || /
|-
| 1977. || Хајка   || /
|-
| 1978. || Љубав и бијес   || /
|-
| 1978. || Белиот сид ТВ филм || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1980.-те
|-
| 1980. || Пркосна делта  || /
|-
| 1980. || Хајдук   || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1990.-те
|-
| 1992. || Алекса Шантић ТВ серија || /
|}

Спољашње везе 
 

Рођени 1939.
Српски глумци
Југословенски глумци
Београђани на филму
Српски каскадери